Kombinace písmen O a B může znamenat:

Ob 
Ob – ruská řeka
 Ob (město) – město v Novosibirské oblasti v Ruské federaci

Ob. 
italská hudební zkratka pro oboe – hoboj

OB 
zkratka pro Obec baráčníků
zkratka pro orientační běh
poznávací značka letadel Peru

ob. 
latinská zkratka slova obiit – zemřel

ob 
česká předložka

Související články 
obb. – italská zkratka pro obbligato – závazný